Es gibt vier Dodge-Modelle mit serienmäßigen 4×4-Antrieb:

 Dodge Durango
 Dodge Nitro
 Dodge Power Wagon
 Dodge Ram